Cloak & Dagger (komiks)
 Cloak & Dagger (serial telewizyjny)